Medalha Sargento Max Wolff Filho é uma condecoração honorífica brasileira.

Instituída pelo Decreto no 7.118, de 25 de fevereiro de 2010, e regulada pela Portaria nº 1555, de 11 de junho 2010, do Comandante do Exército.

A Medalha Sargento Max Wolff Filho recebeu esta denominação em homenagem a um dos heróis da II Guerra Mundial, que faleceu em combate evidenciando arraigados atributos militares.

Destina-se a premiar os subtenentes e sargentos do Exército Brasileiro, do serviço ativo ou na inatividade, que tenham se destacado pela dedicação à profissão e pelo interesse no seu aprimoramento, agraciando aqueles que demonstrem características e/ou atitudes evidenciadas pelo 2º Sgt Max Wolff Filho, componente da Força Expedicionária Brasileira (FEB) e herói brasileiro da II Guerra Mundial.

Considera-se que o militar tenha demonstrado características e/ou atitudes evidenciadas pelo 2º Sgt Max Wolff Filho, quando apresentar alto desempenho nos aspectos a seguir relacionados:

 atitude militar;
 liderança militar;
 qualidade do trabalho;
 conhecimento e habilidade técnico-profissional;
 confiabilidade;
 resistência física e mental; e
 camaradagem.

Poderá, também, ser concedida a presente Medalha aos suboficiais e sargentos da Marinha e da Aeronáutica, anualmente, na proporção de um por cinquenta, por indicação exclusiva do Comando do Exército.

Condecorações militares brasileiras